Poudrerie est un nom commun qui peut désigner :
 En météorologie, le mot poudrerie au Québec désigne la neige soulevée par le vent comme une fine poudre ;
 Une poudrerie est aussi le nom donné aux anciens lieux, civils ou militaires, de fabrication de la poudre (explosif), à partir de nitre ou de salpêtre (nitrate). 

Homonymie